Zbigniew Boniek – polski piłkarz i działacz piłkarski
 Józef Boniek – polski piłkarz
 Boniek García – honduraski piłkarz
 Boniek – skała w rezerwacie przyrody Sokole Góry koło Olsztyna